Krušina může být:

 Krušina (Praha) – zaniklá pražská vesnice
 krušina (rod) – latinsky Frangula, rod rostlin z čeledi řešetlákovité, někdy řazený do rodu řešetlák (Rhamnus)
 krušina olšová – opadavá dřevina
 Krušina (Jičínská pahorkatina) – vrch v Jičínské pahorkatině v okrese Jičín, východně od obce Lukavec u Hořic

příjmení osob
 Hynek Krušina I. z Lichtenburka (asi 1260–1312) – český šlechtic
 Hynek Krušina IV. z Lichtenburka (asi 1392–1454) – český šlechtic
 Jiří Krušina (* 1949) – český fotbalista
 Zdeněk Krušina (1963–2018) – český teolog, religionista, antropolog, numismatik, pedagog a astronom

fiktivní
 sedlák Krušina – postava z opery Prodaná nevěsta
 Jan Krušina - hlavní postava českého filmu Hodinový manžel (2014)

Rozcestníky - příjmení